Kearns může být:
 Kearns (Nový Jižní Wales), předměstí Sydney v Austrálii
 Kearns (Utah), město ve státě Utah ve Spojených státech amerických

Kearns je také příjmení osob:
 Austin Kearns (* 1980), americký baseballista
 Bracken Kearns (* 1981), kanadský hokejista
 Joseph Kearns (1907–1962), americký herec
 Mike Kearns (1929–2009), americký basketbalista
 Robert Kearns (1927–2007), americký vynálezce
 Thomas Kearns (1862–1918), americký podnikatel a politik, senátor